Strindlund är ett efternamn, som förekommer i Sverige inom flera släkter med ursprung från Strinne i Bjärtrå socken och Strinne i Multrå socken, Sollefteå kommun. Offentlig statistik för 2019 ger 337 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Strindlund
Gerhard Strindlund
John Strindlund
 Nils Strindlund
Pelle Strindlund

Källor

Svenska efternamn